Zlá krev může být:
 Zlá krev (film, 1986) – francouzsko-švýcarský film režiséra Leose Caraxe z roku 1986
 Zlá krev (film, 1996) – dánsko-švédský film režiséra Carstena Fromberga z roku 1996
 Zlá krev (americký seriál)
 Zlá krev (československý seriál)
 Zlá krev (kniha) – román českého spisovatele Vladimíra Neffa